

Cinema 
 Kiki – film diretto da Clarence Brown (1926)
 Kiki – film diretto da Sam Taylor (1931)
 Kiki – film diretto da Pierre Billon (1932)
 Kiki – film diretto da Carl Lamac (1932)
 Kiki – film diretto da Raffaello Matarazzo (1934)
 Kiki - Consegne a domicilio – film di animazione diretto da Hayao Miyazaki (1989)
 Kiki & i segreti del sesso – film diretto da Paco León (2016)

Persone 
 Kiki – cantante milanese
 Kiki – disc jockey finlandese
 Kiki de Montparnasse – soprannome di Alice Prin, modella francese del primo Novecento
 Dani Kiki – calciatore bulgaro
 David Kiki – calciatore beninese
 Gaby Kiki – calciatore camerunese
 Kirin Kiki, pseudonimo di Keiko Nakatani – attrice giapponese

Personaggi immaginari 
 Kiki – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Kiki – personaggio della serie animata Il libro della giungla del 1989
 Kiki – personaggio del film Kiki - Consegne a domicilio di Hayao Miyazaki
 Kiki – personaggio della serie Nelle Terre di Aurion

Altro 
 Kiki  – album di Kiana Ledé del 2020
 Kiki – nome proprio di persona